Peseux, commune française du Jura
 Peseux, commune suisse du canton de Neuchâtel

Voir aussi 
 Péseux, commune française du Doubs

Homonymie de toponyme